Бои може да се отнася за:
 Боя – оцветяващо вещество
 Боидни (Boidae) – семейство змии
 Бои (род) (Boa) – род змии
 Бои (народност) – келтска етническа група